Села:
Військове — Дніпропетровська область, Солонянський район

Село Військове (Київська область, Поліський район) зняте з обліку 24 листопада 2009 року.